Cambridgeshire steht für:

 Cambridgeshire, Grafschaft in England

Wahlkreise im Vereinigten Königreich:
 North East Cambridgeshire
 North West Cambridgeshire
 South Cambridgeshire (Wahlkreis)
 South East Cambridgeshire